Valkyrie (band), Amerikaanse band
 Valkyrie (film), een film uit 2008 van Bryan Singer met in de hoofdrol Tom Cruise
 Valkyrie (Glass Hammer), muziekalbum uit 2016
 Valkyrie (Marvel), een fictieve superheldin uit de strips van Marvel Comics
 Honda Valkyrie, de Amerikaanse naam van het motorfietstype Honda GL 1500 C
 North American XB-70 Valkyrie, een Amerikaanse bommenwerper

Zie ook 
 Walküre (doorverwijspagina), het Nederlandse woord voor Valkyrie